Свид — блюдо исландской кухни.

Персоналии 
 Пума Свид (род. 1976) — шведско-финская порноактриса и танцовщица.